Kevin Poulin (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but pour le Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey (LAH).

Biographie

Carrière junior 
Il commence sa carrière junior dans la LHJMQ en 2006 avec les Tigres de Victoriaville.

Carrière professionnel 
Il est repêchée en  ronde,  au total par les Islanders de New York en 2008.

Le 12 novembre 2015, il est échangé aux Flames de Calgary contre des futures considérations.

Le 27 octobre 2016, il est signé par le Barys Hockey Club de la Ligue continentale de hockey (KHL).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 || Riverains du collègeCharles-Lemoyne ||  || 27 || 13 || 8 || 2 ||  || 71 || 2,96 ||  || 1 ||  || 7 || 4 || 3 ||  || 16 || 2,57 ||  || 1 || 
|-
| 2006-2007 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 24 || 10 || 6 || 0 ||  || 68 || 3,34 || 89,6 || 0 || 11 || 2 || 0 || 0 ||  || 5 || 7,2 || 80,8 || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 52 || 18 || 24 || 3 ||  || 168 || 3,69 || 88,7 || 0 || 16 || 6 || 2 || 4 ||  || 27 || 5,8 || 84,6 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 39 || 18 || 19 || 3 ||  || 120 || 3,17 || 90 || 1 || 4 || 4 || 0 || 4 || 249 || 18 || 4,34 || 90,3 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Tigres de Victoriaville || LHJMQ || 54 || 35 || 16 || 0 ||  || 136 || 2,63 || 91,6 || 7 || 14 || 16 || 10 || 6 || 971 || 46 || 2,84 || 91,8 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 15 || 10 || 5 || 0 || 903 || 33 || 2,19 || 93,2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Islanders de New York || LNH || 10 || 4 || 2 || 1 || 491 || 20 || 2,44 || 92,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 49 || 26 || 18 || 4 ||  || 137 || 2,79 || 91,2 || 3 || 6 || 3 || 0 || 3 || 194 || 10 || 3,09 || 91,7 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Islanders de New York || LNH || 6 || 2 || 4 || 0 || 296 || 15 || 3,04 || 90,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 32 || 15 || 14 || 3 ||  || 98 || 3,22 || 90,4 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Islanders de New York || LNH || 5 || 1 || 3 || 0 || 258 || 13 || 3,02 || 89,3 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 52 || 1 || 1,15 || 93,3 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Islanders de New York || LNH || 28 || 11 || 16 || 1 ||  || 89 || 3,29 || 89,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 15 || 2 || 12 || 1 || 904 || 40 || 2,65 || 91 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 45 || 16 || 21 || 7 ||  || 125 || 2,87 || 91,2 || 2 || 23 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Islanders de New York || LNH || 1 || 0 || 0 || 1 || 65 || 3 || 2,77 || 88,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 29 || 14 || 11 || 3 ||  || 81 || 2,86 || 90,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Prédateurs de Laval || LNAH || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 5,06 || 85,3 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL || 14 || 6 || 6 || 0 || 768 || 34 || 2,66 || 90,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || KHL Medveščak Zagreb || EBEL || 22 || || || ||  || 64 || 3,01 || 91,3 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || EHC Kloten || NL || 2|| || || ||119||7||3,53||86,8||0||0||3|| || ||142||12||5,07||80,3||0 || 0 
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin || DEL || 43 || 22 || 20 || 0 |||| 115 || 2,80 || 91,5 ||3 ||2||8|| 4||4 ||499||20||2||93||2 || 2
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids  || LAH ||3 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,22 || 91,5 || ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Reign d'Ontario || LAH || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 3,01 || 91,4 || ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || IF Björklöven  || Allsvenskan|| 30 || 20 || 9 || 0 ||||  || 2,23 || 91,5 ||3 || || 16 || 8|| 8|| || || 3,67|| 88,1||0 || 
|-
| 2021-2022 || Lions de Trois-Rivières || ECHL || || 
|-
| 2021-2022 || Rocket de Laval || LAH || || 

| 50 || 18 || 25 || 3 ||  || 140 || 3,07 || 90 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 52 || 1 || 1,14 || 93,3 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 4 || 2 || 1 || 0 || 213 || 8 || 2,24 || 90,4 || 1 || 0 || align=left| Médaille de bronze

Références 

Naissance en avril 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Islanders de New York
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Prédateurs de Laval
Joueur du Barys Astana
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Reign d'Ontario (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du IF Björklöven
Joueur des Lions de Trois-Rivières
Joueur du Rocket de Laval